Connell può riferirsi a:

Geografia
 Connell – città statunitense nello stato di Washington

Persone
 Craig Connell – pilota motociclistico australiano
 Del Connell – fumettista statunitense
 Desmond Connell – cardinale irlandese
 Elizabeth Connell – soprano sudafricana
 Grant Connell – tennista canadese
 Jane Connell – attrice statunitense
 John Connell – artista statunitense
 Richard Connell – scrittore statunitense

Pagine correlate 

 McConnell